

Sigle 
 Microcom Networking Protocol
 Mobile Number Portability
 Movimiento Nacional Progresista  – partito politico colombiano

Codici 
 mnp – codice ISO 639-3 della lingua cinese min bei
 MNP – codice ISO 3166-1 alpha-3 delle Isole Marianne Settentrionali